Vörös Rébék – Arany János balladája
 Vörös Rébék – az Úzgin Űver együttes albumának címe